

Zoológia 

 Pávaszemek (Saturniidae) - a valódi lepkék Heteroneura alrendágában a Bombycoidea öregcsalád legismertebb családja
 Kis pávaszem (Saturnia pavonia)  - a pávaszemek családjába tartozó, Magyarországon védett lepkefaj
 Közepes pávaszem - a pávaszemek családjába tartozó, Magyarországon védett lepkefaj
 Nagy pávaszem - a pávaszemek családjába tartozó, Magyarországon védett lepkefaj
 Nappali pávaszem (Aglais io)  - a tarkalepkefélék családjába tartozó, Magyarországon védett lepkefaj

Gasztronómia 
 Pávaszem - (diós) süteményféle